

Жовте — село, Сарактаський район, Оренбурзька область

Жовте — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Жовте — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Жовте — село, Донецька область, Покровський район
 Жовте — село, Житомирська область, Звягельський район
 Жовте — село, Луганська область, Луганський район
 Жовте — село, Одеська область,Іванівський район
 Жовте — селище, Дніпропетровська область, Криворізький район